

Населені пункти та їхні частини

 Каролін — село в гміні Ґарбув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Каролін — село в гміні Ленчна Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Каролін — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Каролін — село в гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Каролін — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Каролін — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Каролін — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Каролін — частина міста Ольштин в Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Каролін — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Каролін — частина села Осенцини в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каролін — частина села Старий Антонін у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Каролін — частина села Отрембуси в гміні Брвінув Прушковського повіту Мазовецького воєводства
 Каролін — частина села Крамково в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Каролін — частина села Ґай-Мали в гміні Обжицько Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Каролін — колонія в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Каролін — осада в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства

Примітки